Línea 127 puede referirse a:

 Línea 127 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 127 de colectivos de Rosario.
 Línea 127 de autobuses de Madrid.
 Línea 127 de ómnibus de Montevideo.